Senat Voscherau bezeichnet die Landesregierungen Hamburgs unter Henning Voscherau:
Senat Voscherau I: von 1988 bis 1991
Senat Voscherau II: von 1991 bis 1993
Senat Voscherau III: von 1993 bis 1997